III Koncert fortepianowy Czajkowskiego
 III Koncert fortepianowy (Rachmaninow)
 III koncert fortepianowy (KV 40)

Zobacz też